Die Mestaruussarja 1939 war die zehnte Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter acht Mannschaften vom 4. Mai bis 8. Oktober ausgespielt. Meister wurde Vorjahresvizemeister Turku PS vor Titelverteidiger HJK Helsinki.

Modus 
In dieser Saison sollte die Meisterschaft als Doppelrunde gespielt werden. Sie wurde jedoch eingestellt, als die zusätzlichen Übungen vor dem Winterkrieg am 10. Oktober 1939 begannen. Zwei Tage später kündigte der Fußballverband an, alle Fußballligen auszusetzen.

Aufgrund des Krieges konnten sieben Spiele nicht ausgetragen werden. Am 28. April 1940 entschied der Verband die Meisterschaft für beendet. Eine Relegation fand nicht statt, so dass Kuopion Pallotoverit und Viipuri Reipas die leidtragende Vereine  waren.

Im darauffolgenden Jahr wurde die Meisterschaft wie vor 1930 im Pokalmodus ausgetragen.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Aatos Lehtonen vom HJK Helsinki wurde zum fünften Mal in Folge mit 15 Toren (in 13 Spielen) Torschützenkönig der Mestaruussarja.

Weblinks 
 Finland – List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1939
1939